Тази страница представя турнира за Купата на България, проведен през сезон 1992/93 година. Победителят получава право на участие в турнира за КНК за следващия сезон.

I кръг 
26 август 1992 г.

II кръг 
10 септември 1992 г.

III кръг 
23 септември 1992 г.

IV кръг 
7 и 21 октомври 1992 г.

1/16 финали 
4 и 7 ноември 1992 г.

7 и 14 ноември 1992 г.

1/8 финали 
6 и 12 декември 1992 г.

1/4 финали 
24 март и 7 април 1993 г.

24 март и 21 април 1993 г.

Полуфинали 
5 и 19 април 1993 г.

Финал 

 Голмайстори:
 1:0 Метков (10)

 Съдия: Димо Момиров (Варна)

Източници 
 bulgarian-football.com

93